Хоцивель (, , стара назва Лісноволя) — місто в північно-західній Польщі, на річці Крапель.
 Гміна Хоцивель, Ґміна Хоцивель (пол. Gmina Chociwel) — місько-сільська ґміна у північно-західній Польщі.
 Хоцивель (станція) () — одна з найбільших проміжних станцій на магістралі Щецин — Гданськ.